Името Елена Панайотова носят:
 Елена Панайотова, българска режисьорка
 Елена Панайотова, българска художничка